Кицкий, Людвик (1791—1831) — польский граф, генерал, повстанец.
 Кицкий, Каэтан Игнацы (1740—1812) — польский католический иерарх, архиепископ митрополит Львовский, ректор Львовского университета.
 Кицкий, Фердинанд Онуфрий (1721—1797) — польский католический иерарх, архиепископ митрополит Львовский, сенатор.
 Ян Кицкий (1714? — конец XVIII века) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, мечник великий коронный (с 1773), последний воевода русский (1791—1794).